Ријачуело има више значења:

 Ријачуело (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ријачуело (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику